Sezon 1995/1996 był 5. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytułu nie obroniła drużyna Olimpija Lublana. Mistrzem Słowenii został zespół Hit Gorica.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Słowenii
1996 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii